Ачмарда — гірська вершина в системі Кавказьких гір на території Абхазії
 Ачмарда — село, Гагрський район, Абхазія, Грузія